Marly (Zwitserland), een Zwitserse gemeente

 Marly (Moselle)
 Marly (Noorderdepartement)
 een voormalige afspanning in Neder-Over-Heembeek
 de hiernaar vernoemde cokesfabriek Cokeries de Marly in Neder-Over-Heembeek

ook:
Marly-Gomont, Aisne
Marly-la-Ville, Val-d'Oise
Marly-le-Roi, Yvelines, de plaats van het hof Marly
kasteel van Marly
Machine van Marly (staat eigenlijk in Bougival)
Marly-sous-Issy, Saône-et-Loire
Marly-sur-Arroux, Saône-et-Loire